Kottur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kottūru, ort, Karnataka, Bellary,

Island 

 Kottur (berg i Island), Austurland, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Islandförgreningar